Girard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Frédéric Girard
 Jean-Sébastien Girard
 R. Girard